Fazekas Lajos (?–?) 19. századi építész
 Fazekas Lajos (1913–1998) rendőrkapitány, az 1956-os forradalom résztvevője, Makó díszpolgára
 Fazekas Lajos (1918–1998) fazekas, népművész
 Fazekas Lajos (1939) filmrendező, operatőr
 Fazekas Lajos (1946) költő
 Fazekas Lajos (1954) öttusázó, sportvezető